Сергей Чудинов:
 Чудинов, Сергей Леонидович (род. 1979) — главный тренер сборной России по санному спорту.
 Чудинов, Сергей Михайлович (род. 1935) — российский физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Чудинов, Сергей Сергеевич (род. 1983) — российский скелетонист.